Heinrich Knoch ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Knoch (Politiker, I), deutscher Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt 
 Heinrich Knoch (Lederfabrikant) (1842–1927), deutscher Lederfabrikant
 Heinrich Knoch (Politiker, 1869) (1869–1935), deutscher Fabrikant und Politiker, MdL Reuß jüngere Linie